Фогарти () — имя собственное; распространено в виде фамилии.

Известные носители 
 Фогарти, Карл (род. 1965) — английский мотогонщик и один из самых успешных гонщиков World Superbike всех времён.
 Фогарти, Линдси (род. 1984) — австралийская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Австралии в конце 2000-х — начале 2010-х годов.
 Фогарти, Томас Джеймс (род. 1934) — американский кардиохирург.
 Фогарти, Эмби (1933—2016) — ирландский футболист и тренер.

См. также 
 Фогерти